Dagpo (), est un nom personnel tibétain pouvant correspondre à :

 Dakpo, une région du Tibet ;
 Dhagpo Lhaje, autre nom de Gampopa (1079–1153) ; 
 Dagpo Lama Rinpoché, (1845-1919)
 Dagpo Rinpotché, un lama tibétain vivant en France (1932-)
 Dhagpo Kagyu Ling, un centre bouddhiste tibétain de la lignée kagyupa basée en Dordogne (France)
 Dagpo Datsang, un monastère bouddhiste tibétain de la lignée géloupa basée au Tibet (Chine) et reconstitué en Inde
 Takpo Tashi Namgyalou Dakpo Paṇchen Tashi Namgyal, (1511 - 1587) fut , un maître de l'école kagyüpa du bouddhisme tibétain.
 , une école kagyüpa du bouddhisme tibétain.

Prénom tibétain